E66 può riferirsi a:

Codici 
E66, codice ECO di alcune linee della variante di fianchetto della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E66, da Fortezza a Székesfehérvár
E66, strada degli Emirati Arabi Uniti